Giant – amerykańska grupa muzyczna
 Giant – singel Calvina Harrisa i Rag’n’Bone Mana
 André the Giant – aktor i wrestler
 Gentle Giant – grupa rockowa
 Giant Killing – manga autorstwa Masayi Tsunamoto
 Green Giant – amerykańskie przedsiębiorstwo branży spożywczej
 Traffic Giant – gra komputerowa
 Hotel Giant – gra komputerowa
 Baby giant – program telewizyjny
 Industry Giant II – gra komputerowa
 André the Giant – aktor
 Giant Manufacturing – producent rowerów

Zobacz też 
 Olbrzym

de:Giant
el:Γίγαντας
en:Giant
es:Gigante
fr:Géant
it:Gigante
he:ענק (פירושונים)
nl:Giant
ja:ジャイアント
sk:Obor
tr:Giant (anlam ayrımı)
zh:巨人 (消歧义)